Molekulska formula -{C15H20O3}- se može odnositi na:

 Abscisinski aldehid
 Partenolid
 Periplanon B